Чемпионат Люксембурга по футболу 1921/1922 — 12-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

1921/1922
Люксембург
Люксембург
1921 год в Люксембурге
1922 год в Люксембурге